L'auberge d'Allemagne peut désigner :
 L'auberge hospitalière à Rhodes
 L'auberge hospitalière d'Il-Birgu
 L'auberge hospitalière à La Valette